Adhemar Ferreira da Silva – triplista brasiliano
 Aírton Ferreira da Silva, noto come Aírton Pavilhão – calciatore brasiliano
 Anderson Ferreira da Silva, noto come Parà – calciatore brasiliano
 Caique Ferreira da Silva Leite, noto come Caique Valdivia – calciatore brasiliano
 Calebe Gonçalves Ferreira da Silva, noto come Calebe – calciatore brasiliano
 Carlos Ferreira da Silva Nunes – calciatore e allenatore di calcio portoghese
 Claudemir Ferreira da Silva – calciatore brasiliano
 Fábio Ferreira da Silva – calciatore brasiliano
 Hernâni Ferreira da Silva, noto come Hernâni – calciatore portoghese
 Jociel Ferreira da Silva – calciatore brasiliano
 Jorge Ferreira da Silva, noto come Palhinha – allenatore di calcio ed ex calciatore brasiliano
 Leonardo Ferreira da Silva – calciatore brasiliano
 Lucimar Ferreira da Silva, noto come Lùcio – ex calciatore brasiliano
 Pedro Vitor Ferreira da Silva – calciatore brasiliano
 Reginaldo Ferreira da Silva, noto come Reginaldo' – calciatore brasiliano
 Ricardo Ferreira da Silva, noto come Ricardinho – calciatore brasiliano
 Ronaldo Henrique Ferreira da Silva – calciatore brasiliano
 Vicente Ferreira da Silva – filosofo e matematico brasiliano
 Virgulino Ferreira da Silva, noto come Lampião – brigante cangaceiro brasiliano
 Wesley Moraes Ferreira da Silva – calciatore brasiliano